Kirishima – miasto w prefekturze Kagoshima
 Kirishima – wulkan
 Kirishima (1915) – japoński okręt liniowy typu Kongo (1915-1942)
 JDS "Kirishima" (DDG-174) – japoński niszczyciel rakietowy typu Kongō (1993-)
 Park Narodowy Kirishima-Yaku